

Sciences et techniques

Astronomie 
 En astronomie des rayons X, la couleur molle généralise le concept d'indice de couleur au domaine des rayons X peu énergétiques.

Biologie 
 La nageoire molle d'un poisson est une nageoire impaire en rayons mous, située sur le dos entre la nageoire dorsale et la nageoire caudale.
 La pourriture molle est une maladie cryptogamique provoquée par des micro-champignons qui détruisent la cellulose du bois.
 La pourriture molle bactérienne est une maladie des végétaux causée par différents types de bactéries, qui affecte la quasi-totalité des familles de plantes et principalement les organes de réserve charnus de leurs hôtes.
 En taxonomie le mot molle, nominatif singulier neutre d'un adjectif latin signifiant « mou », est employé comme épithète spécifique pour nommer diverses espèces de plantes, notamment Didemnum molle (la Grande synascidie-urne), Eriosema molle, Geranium molle (le Géranium à feuilles molles), Rhododendron molle et Schinus molle (le Faux-poivrier odorant).

Chimie 
 Une base molle est une base volumineuse et peu chargée, contenant des atomes peu électronégatifs et très polarisables.

Physique 
 On regroupe sous le nom de matière molle les matériaux répondant fortement à une faible sollicitation, notamment mécanique : matières plastiques, gels, élastomères, cristaux liquides, crèmes cosmétiques, boues, pâtes céramiques, bulles de savon

Robotique 
 La robotique molle est le domaine qui traite des robots construits en matériaux ou structures souples, élastiques ou déformables.

Culture et société

Alimentation 
 Les fromages à pâte molle (à croûte naturelle, fleurie ou lavée) sont des fromages obtenus sans chauffage ni pressage.

Armées 
 MOLLE (acronyme de l'anglais , « équipement modulaire porteur de charges légères ») est un système d'attache utilisé principalement par les forces de l'OTAN.

Arts plastiques 
 Construction molle aux haricots bouillis est un tableau de Salvador Dalí, peint en 1936.
 Montre molle au moment de la première explosion est un tableau de Salvador Dalí, peint en 1954.

Littérature 
 La Machine molle () est un roman de William S. Burroughs, paru en 1961 et traduit en français en 1968.

Monuments 
 Ponte Molle (« Pont mou ») est le nom familier du pont Milvius, un pont fortifié à Rome (Italie), construit au

Sports 
 La balle-molle est un sport collectif pratiqué par deux équipes de neuf à douze joueurs alternant entre attaque et défense.
 La corde molle est une discipline acrobatique traditionnelle des arts du cirque.

Anthroponyme

Patronyme 

 Alain Mollé (1956-), un taekwondoïste français ;
 Jean Molle (1976-1918), un homme politique français ;
 Jean-Jacques Jovin-Molle (1739-1823), un homme politique français ;
 Jules Molle (1868-1931), dit « le docteur Molle », un homme politique français, député et maire d'Oran ;
 Manon Mollé (1994-), une golfeuse française ;
 Marcel Molle (1902-1995), un homme politique français ;
 Robert Molle (1962-), un lutteur canadien spécialiste de la lutte libre.

Pseudonyme 
 Gédéon Molle est un pseudonyme de Boris Vian, utilisé dans ses chroniques de jazz.

Toponyme

Antarctique 
 le , sur la côte ouest de la Terre d'Enderby ;

Australie 
 le groupe de Molle, un groupe d'îles parmi les îles Whitsunday (un archipel proche des côtes du Queensland). Il comporte notamment l'île de Molle du nord, l'île de Molle du sud, l'île de Molle de l'ouest (l'île Daydream) et l'île de Molle du milieu ;

Burkina Faso 
 Mollé, une commune du Kouka (province des Banwa) ;

France 
 La Molle (1793-1862), une commune du Var (région Provence-Alpes-Côte d'Azur) devenue La Môle ;
 la Grande Molle, un quartier de Montardit, une commune de l'Ariège (région Occitanie) ;

Suède 
 Mölle, une localité de la commune de Höganäs (comté de Scanie, Scanie).

Notes et références 

Épithète spécifique